«Бен и Кейт» () — американский комедийный сериал Даны Фокс, транслировавшийся на телеканале Fox с 25 сентября 2012 года по 22 января 2013 года.

23 января 2013 года шоу было снято с эфира. 25 января 2013 года Fox подтвердил, что сериал закрыт.

Сюжет 
Бен и Кейт, брат и сестра, которые кажутся абсолютно разными. Бен — мечтатель, который так и не устроился в жизни, а Кейт, из-за рождения ребёнка, оставила все свои планы и работает в баре. Бен понимает, что Кейт нужна помощь в воспитании шестилетней дочери Мэдди и он решает остаться с ними. Также им помогают их близкие друзья Би Джей и Томми.

В ролях

Основной состав 
 Дакота Джонсон — Кейт Фокс
 Нат Факсон — Бен Фокс
 Люси Панч — Би Джей (Беатрис Джоан)
 Мэгги Элизабет Джонс — Мэдди Фокс
 Эчо Келлум — Томми

Второстепенный состав 
 Джофф Стульц — Уилл
 Роб Кордри — Бадди
 Бриттани Сноу — Лила
 Мелинда Макгроу — Вера
 Лорен Миллер — Дарси
 Лука Джонс — Лэнс
 Брюс Макгилл — Рэнди

Эпизоды

Отзывы критиков 
По большей части на Metacritic сериал получил положительные отзывы и набрал 67 из 100 баллов. В настоящее время его рейтинг на TV.com составляет 5,3 из 10.

Международный показ 
Премьера сериала «Бен и Кейт» состоялась в Австралии 8 октября 2012 года на канале Network Ten. В Великобритании шоу стартовало 7 января 2013 года на ITV2. В Канаде сериал показывался на телеканале City с 25 сентября 2012 года в то же время, что и в США.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2013 году